Chilanga steht für:

 Chilanga (Lusaka), Ort in der sambischen Provinz Lusaka
 Chilanga (Muchinga), Ort in der sambischen Provinz Muchinga
 Chilanga (Distrikt), Distrikt in der sambischen Provinz Lusaka
 Chilanga (El Salvador), Ort in El Salvador
 Chilanga (Malawi), Ort in Malawi

Siehe auch:
 Chilango, mexikanische Bezeichnung für eine (weibliche) Person aus Mexiko-Stadt